Гоблін () — південнокорейський телесеріал 2016 року, показувався на телеканалі «tvN» що п'ятниці та суботи о 20:00 з 2 грудня 2016 року по 21 січня 2017 року. У головних ролях Кон Ю, Кім Го Ин, Лі Дон Ук, Ю Ін На та Юк Сон Дже.

Сюжет 
Багато років тому Кім Шін отримав дар безсмертного життя. І тепер, проживаючи століття за століттям, він відчайдушно шукає спосіб позбутися прокляття безсмертя. За пророцтвом, звільнити гобліна під силу тільки смертній дівчині, що стане йому нареченою і витягне з тіла меч, що тримає його душу  прикутою до цього світу. 

Товариство гобліну складає похмурий жнець Ван Йо, чия душа також проклята за гріхи, які він вчинив в минулому житті. Власне, за що жнець був проклятий, він не пам'ятає, тож старається відпрацювати свою провину проводжаючи душі померлих до іншого світу.

Віками гоблін і жнець спостерігають, як на землі з'являються нові люди та як душі людей йдуть на небеса. А час цих двох ніяк не настає. Доки Кім Шін не знайомиться з чудною дівчиною, з легкою та веселою вдачею, не зважаючи на її непросте життя.

У ролях 
 Кон Ю — Кім Шін / Гоблін
 Кім Го Ин — Чі Ин Тхак
 Лі Дон Ук — Ван Йо / Похмурий жнець
 Ю Ін На — Санні / Кім Сон
 Юк Сон Дже — Ю Док Хва

Оригінальні звукові доріжки

Рейтинги 
Найнижчі рейтинги позначені синім кольором, а найвищі — червоним кольором.

Див. також 
 tvN

Примітки 

Телесеріали Південної Кореї 2016
Фентезійні телесеріали Південної Кореї
Мелодраматичні телесеріали Південної Кореї
Програми телеканалу tvN
Телесеріали Studio Dragon